Nazionale di pallanuoto femminile dell'Italia
 Nazionale di pallanuoto maschile dell'Italia